Paweł Baranowski – polski kaskader
 Paweł Baranowski – polski piłkarz
 Paweł Baranowski – polski dziennikarz muzyczny
Paweł Baranowski - polski poeta z Gdyni